Bubínek má tyto významy:

 zdrobnělina od slova buben, malý buben
 bubínek (anatomie) – součást vnějšího ucha – jsou na něj napojeny tři sluchové kůstky a vyskytuje se u na konci vnějšího zvukovodu
 zastaralý neodborný název válce revolveru – válec revolveru plní funkci nábojové schránky a nábojové komory
 typ kamen na tuhá paliva

v kultuře
 Plechový bubínek – román Güntera Wilhelma Grasse
 Plechový bubínek (film) – film na motivy románu Güntera Wilhelma Grasse

Související články 
 Bubeník
 Buben (rozcestník)

Externí odkazy